GRX steht für:
 Glutaredoxin, Redoxenzym, das Glutathion als Cofaktor nutzt
 GPRS Roaming Exchange, zentralisiertes IP-Netzwerk, das die GPRS-Netze der Mobilfunkbetreiber miteinander verbindet
 Flughafen Granada-Jaén (IATA-Code), spanischer Verkehrsflughafen
 Grodnoavia (ICAO-Code), weißrussische Fluggesellschaft
 Shimano GRX, Fahrradkomponenten-Gruppe für Gravelbikes

GRX ist der Künstlername folgender Personen:
 Martin Garrix (* 1996), niederländischer DJ und Musikproduzent

grx steht für:
 Guriaso (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der isolierten Kwomtari-Sprachfamilie in Papua-Neuguinea

Abkürzung